ADW se može odnositi na:

 Mreža životinjske raznovrsnosti, baza podataka
 Endruz vazduhoplovna baza,  u SAD